Марія Хосе Мартінес Санчес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Катерина Макарова.
Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Каю Канепі з рахунком 6–1, 6–0. Це був перший за 13 місяців титул для колишньої 1-ї ракетки світу і її перший у 2012.
році.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2012
Korea Open, одиночний розряд